Jadwiga Sadowska – polska bibliotekoznawca
 Jadwiga Sadowska – polska lekkoatletka